Grande-duchesse Olga Nikolaïevna de Russie (1822-1892), fille de Nicolas I de Russie, reine de Wurtemberg ;
 Grande-duchesse Olga Nikolaïevna de Russie (1895-1918), fille de Nicolas II de Russie.